Те́тчер — багатозначний термін:

Прізвище 
Те́тчер () — англійське прізвище, утворене від загального іменника thatcher («особа, що покриває стріху»). Відомі носії:
 Маргарет Тетчер ( 1925) — прем'єр-міністр Великої Британії у 1979—1990 роках, відома як «залізна леді»
 Деніс Тетчер ( 1915 —  2003) — британський бізнесмен, чоловік Маргарет Тетчер
 Марк Тетчер ( 1953) — британський бізнесмен, син Маргарет Тетчер
 Керол Тетчер ( 1953) — британська журналістка, дочка Маргарет Тетчер
 Гізер Тетчер ( 1896 —  1987) — британська акторка.

Географічні об'єкти

Тетчер — місто, штат Аризона
 Тетчер — переписна місцевість, штат Юта
 Тетчер — невключена територія в штаті Колорадо